Heinrich von den Brincken ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Benedict von den Brincken (1727–1786), Jurist, Königlich polnischer Kammerherr, kurländischer Landbotenmarschall und Landesdelegierter, Kirchenvisitator für Semgallen
 Heinrich Christian von den Brincken (1648–1729), Landhofmeister des Herzogtums Kurland und Semgallen